Die Abkürzung KFRG steht für:
Flughafen Republic (ICAO-Code)
Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz, siehe Krebsregister

Abkürzung